Cut (englisch für „schneiden, Schnitt“) steht für:

 Cut (Musik), DJ-Technik zur Erzeugung eines Übergangs zwischen zwei Musikstücken
 Cut (Unix), Kommando
 Cut, Filmschnitt, Strukturierung des Ton- und Bildmaterials
 Cut, Schliff (Schmuckstein)
 Cut, Schnittregel, transitive Regel in der Logik
 Cut, Kurzform für einen Cutaway, formelles Herren-Kleidungsstück
 Cut, Negation bei einer Notation, siehe Existential Graphs #Notation der Alphagraphen

Sport:
 Cut (Boxen), Riss der Haut beim Boxen
 Cut (Golf), zwei Bedeutungen beim Golfen

Werktitel:
 Cut (Album) von The Slits (1979)
 Cut (Zeitschrift), deutsche Fachzeitschrift für Journalismus in elektronischen Medien (ab 1997)
 Cut (Film), australischer Horrorfilm von Kimble Rendall (2000)

Geografie:
 Cut (Alba), deutsch Kokt, Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 CUT (Cincinnati), das Cincinnati Union Terminal, ein Museum in dieser US-amerikanischen Stadt mit mehreren Themen
 Cut (Neamț), Dorf im Kreis Neamț, Rumänien
 Cut (Texas), Stadt in Texas, Vereinigten Staaten

 The Cut steht für:
 The Cut, deutscher Spielfilm von Fatih Akin (2014)
 The Cut (Berkshire), Zufluss der Themse in Berkshire
 The Cut (London), Straße in Lambeth, London
 The Cut (Südgeorgien), Meerenge vor Südgeorgien im Südatlantik
 The Cut, Mode-Website, siehe New York (Zeitschrift) #Online-Auftritt

Künstlername:
 Def Cut (* 1977), Schweizer DJ und Musikproduzent

CUT steht für:
 Central Única dos Trabalhadores, größter gewerkschaftlicher Dachverband Brasiliens
 Central University of Technology, Universität in Bloemfontein, Südafrika
 Colonia Ulpia Traiana, ehemals römische Stadt nahe Xanten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Cyprus University of Technology, englische Bezeichnung für die Technische Universität Zypern

Siehe auch:
 Final Cut (Begriffsklärung)
 Kut (irakische Stadt)
 Kat (Begriffsklärung)
 Katt
 CAT (Begriffsklärung)
 Catt
 Schnitt (Begriffsklärung)
 Cutt

Abkürzung